Een energie-eenheid, een miljoenste deel van een joule
Een Frans team van voertuigbouwers, zie Microjoule (voertuigbouwers)